Aglio ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea-Salvatore Aglio (1736–1786), italienischer Maler und Bildhauer
 Giuseppe Aglio (1717–1809), italienischer Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Allio